Чарльз Конрад: Конрад, Чарльз Мэджилл (1804—1878) — американский политик и адвокат из штата Луизиана, член Сената США.
 Конрад, Чарльз Пит (1930—1999) — американский астронавт, побывавший на Луне.